Paradrina leucoptera är en fjärilsart som beskrevs av Carl Peter Thunberg 1791. Paradrina leucoptera ingår i släktet Paradrina och familjen nattflyn. Inga underarter finns listade i Catalogue of Life.

Källor 

Nattflyn
leucoptera